Заслуженный деятель искусств РСФСР — государственная награда РСФСР, звание присваивалось Президиумом Верховного Совета РСФСР и являлось одной из форм признания государством и обществом заслуг отличившихся граждан.
Званием Заслуженный деятель искусств РСФСР награждались известные в СССР артисты, композиторы, певцы, писатели, режиссёры, художники и другие деятели искусств за особые личные заслуги. Звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР» были удостоены такие известные люди, как Владимир Мигуля, Вячеслав Добрынин, Никита Богословский и многие другие.
Следующей степенью признания было присвоение звания «Народный артист РСФСР», затем «Народный артист СССР».
Установлено 10 августа 1931.
С 16 мая 1992 года во всех документах именуется как Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, но нагрудный знак вручался с небольшими изменениями до 1996.
К знаку прилагается Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР.

См. также 
 Список заслуженных деятелей искусств РСФСР
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации
 :Категория:Заслуженные деятели искусств РСФСР
 :Категория:Заслуженные деятели искусств Российской Федерации

Примечания